Первомайское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Балашовского района Саратовской области. Административный центр — посёлок Первомайский. На территории поселения находятся 4 населённых пункта — 2 посёлка, 1 село, 1 хутор .

Населённые пункты 
 посёлок Первомайский — административный центр;
 посёлок Ветельный;
 село Ивановка;
 хутор Григорьевский.

Местное самоуправление 
 Главы поселения 
 Белоусов Николай Дмитриевич.
 Нестеров Андрей Иванович

Примечания

Ссылки 
Первомайское муниципальное образование на сайте Балашовского района 

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Балашовского района